Dwirzi (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Dwirzi (Tscherwonohrad), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad
 Dwirzi (Bereschany), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Bereschany